Дошен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дошен, Илья (род. 1914) — югославский военный и политический деятель.
 Дошен, Марко (1859—1944) — хорватский историк и политик.
 Дошен, Стево (1919—1944) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.